O bone Jesu ist eine Motette des Renaissance-Komponisten Marc’Antonio Ingegneri (1535/36–1592) für vierstimmigen Chor a cappella. Es existiert ferner ein doppelchöriger Chorsatz über dasselbe Thema, jedoch anderer Textfassung, die möglicherweise dem Anima Christi entlehnt ist. Die Komposition wurde, wie viele andere Werke Ingegneris, lange Giovanni Pierluigi da Palestrina (1514/15–1594) zugeschrieben, von dem aber lediglich eine Bearbeitung für sechsstimmigen Chor stammt.

Text

Weblinks 
 
 
 
 
 O bone Jesu, gesungen vom Choir of Somerville College, Oxford

Einzelnachweise 

Geistliches Chorwerk
Renaissancemusik (Werk)
Chorwerk aus dem 16. Jahrhundert